Вільє́-Луї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний захід від Діжона, 50 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 180 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 463,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-Луї на сайті французького Національного інституту географії
 Вільє-Луї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільє-Луї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільє-Луї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільє-Луї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна